De Vlaschaard (boek uit 1907), een boek (1907) van Stijn Streuvels.
De Vlaschaard (project uit 1943), een project van de Erfgoedcel Kortrijk (2007) over de roman en de Duitse verfilming, naar aanleiding van het eeuwfeest (1907-2007) van het boek.
Wenn die Sonne wieder scheint, de Duitse verfilming (1943) van deze roman, die naar aanleiding van het bovenstaande project ook onder die titel op DVD werd uitgebracht. 
De Vlaschaard (film uit 1983), de Vlaamse verfilming (1983) van deze roman.
De Vlaschaard (boek uit 1943), met als ondertitel Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België. Dit boek werd gepubliceerd naar aanleiding van het project.